Шаси може да се односи на:

 Шаси (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шаси (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шаси (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер